Клаудиу Юлиан Никулеску ( ) — румынский футболист и футбольный тренер. Выступал за сборную Румынии.

Карьера 
Клаудиу Никулеску сыграл 8 матчей на международном уровне за сборную Румынии, дебютировав, когда тренер Ласло Бёлёни выпустил его на поле вместо Мариуса Никулае на 81-й минуте товарищеского матча, который закончился победой 2:1 над сборной Югославии. Он также сыграл два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2006 года и один матч в отборочном турнире Евро-2008.

Его первый опыт работы в качестве тренера состоялся в ноябре 2010 года в течение двух матчей в «Университатя Клуж», где он одновременно был действующим игроком. Его второй опыт работы в качестве тренера начался в марте 2012 года, также в «Университатя Клуж», где он одновременно был действующим игроком. В 15 играх под его руководством клуб выиграл четыре матча, шесть раз сыграл вничью и пять раз проиграл. Никулеску подал в отставку после первой игры сезона 2012/13.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Экстенсив»
Игроки ФК «Университатя Крайова 1948»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК «Университатя» Клуж
Футбольные тренеры Румынии
Тренеры ФК «Университатя» Клуж
Тренеры ФК «Бихор» Орадя
Тренеры ФК «Миовени»
Тренеры ФК «Волунтари»
Тренеры ФК «Динамо» Бухарест
Тренеры ФК «Аль-Таи»
Тренеры ФК «Конкордия» Кьяжна
Тренеры ФК «Политехника» Яссы (2010)
Тренеры ФК «Шелимбер»